Monte do Trigo kan syfta på:

Brasilien 

 Ilha Montão de Trigo, ö, São Paulo,

Portugal 

 Monte do Trigo (freguesia i Portugal), Évora, Portel,